Вайнцирль () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вайнцирль, Курт (1931—2008) — австрийский писатель и режиссёр.
 Вайнцирль, Макс фон (1841—1898) —австрийский дирижёр и композитор.
 Вайнцирль, Маркус (род. 1974) — немецкий футболист, затем тренер; играл на позиции защитника.
 Вайнцирль, Натали (род. 1994) — немецкая фигуристка-одиночница.
 Вайнцирль, Эрика (1925—2014) — австрийская учёная-историк.

См. также 
 Вайнцирль-ам-Вальде